

Алгазіно — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Алгазіно — присілок, Вурнарський район, Чувашія